

Sigle 
 Nucleo Operativo Diretto – struttura clandestina del Servizio Informazioni Difesa

Codici 
 NOD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Norddeich, Norden, Germania
 nod – codice ISO 639-3 della lingua thailandese settentrionale

Informatica 
 NOD32 – programma antivirus

Medicina 
 Recettore di tipo NOD

Religione 
 Nod – regione menzionata nel Libro della Genesi

Videogiochi 
 Fratellanza del Nod – fazione del gioco Command & Conquer